Золотарёвское сельское поселение — муниципальное образование в Семикаракорском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Золотарёвка.

Административное устройство 
В состав Золотарёвского сельского поселения входят:
 хутор Золотаревка;
 посёлок Западный;
 хутор Кирсановка;
 хутор Лиманский;
 хутор Павлов;
 хутор Старокузнецовский.

Население

Достопримечательности 

Во всех хуторах Золотарёвского сельского поселения сооружены памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны.
 Памятник воинам Великой Отечественной войны сооружен в 1975 году в хуторе Золотарёвка (ул. Здоровцева). Памятник представляет собой стелу на постаменте. На стеле написано: «Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная память землякам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны». Рядом находится скульптура солдат на постаменте. Один из них находится в коленопреклоненном положении с красным флагом в руках. Другой солдат стоит с автоматом. На постаменте написаны имена тринадцати погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.

У памятника находится братская могила, в которой похоронено тринадцать воинов 2-й Гвардейской Армии, погибших при освобождении Семикаракорского района в январе 1943 года.
На памятнике установлена мемориальная доска с фамилиями погибших за освобождение хутора Золотарёвка.

 На гражданском кладбище хутора Золотаревка имеется памятник и братская могила, где захоронены трое неизвестных солдат.
 Памятник воинам Великой Отечественной войны в хуторе Павлов (ул. Гагарина). Памятник сооружен в 1969 году. В братской могиле похоронены девять человек, погибших при освобождении Семикаракорского района. На памятнике установлена мемориальная доска с именами погибших воинов.
 Памятник воинам Великой Отечественной войны в хуторе Лиманский (ул. Школьная). В братской могиле около памятника похоронено девять воинов 2-й Армии, погибших в январе 1943 года при освобождении Семикаракорского района Ростовской области.
 Памятник Воинам Великой Отечественной войны в хуторе Кирсановка (ул. Комарова). Памятник установлен в 1969 году и представляет собой стелу с надписью: «Вечная слава воинам-хуторянам». Рядом установлена плита с именами погибших земляков в годы Великой Отечественной войны. Территория вокруг памятника выложена плиткой.

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Золотаревское сельское поселение 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Семикаракорского района